А́ннила () — финская фамилия. Известные носители:

 Аннила, Антти-Юсси (род. 1977) — финский режиссёр, артист.
  (род. 1935) — финский архитектор.